Ботсферд () — муніципалітет в фюльке Фіннмарк, Норвегія. Адміністративним центром муніципалітету є містечко Ботсферд, яке є єдиним поселенням муніципалітету. За містечком знаходиться сучасний аеропорт Ботсферд. Норвезький прибережний експрес-пором Гуртіґрютен має регулярні заплановані зупинки в містечку Ботсферд.

В муніципалітеті колись також було декілька інших сіл, та з роками вони були покинуті. Ось деякі з них: Гамнінґберґ (покинунуте в 1964), Маккаур (покинуте в 1950-х), Сендфйорд/Ітра Сілтенфйорд (покинуте в 1946), Гамна (покинуте близько 1950), і Нордфйорд (покинуте в 1989).

Комуни фюльке Фіннмарк
Комуни Норвегії